Na Pojezierzu Gnieźnieńskim istnieją dwa jeziora o tej nazwie:

 Jezioro Ostrowite (powiat gnieźnieński)
 Jezioro Ostrowite (powiat słupecki)

Zobacz też 
 wszystkie jeziora o tej nazwie